Samorządowa Inicjatywa Obywatelska
 System informacji oświatowej
 Serial Input/Output
 SiO – wzór sumaryczny tlenku krzemu(II)